Die Central Fidelity Banks International 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Richmond, Virginia. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 10. bis 16. August 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Richmond (Virginia)